Buj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bowj, ort, Kerman,

Ungern 

 Buj (ort i Ungern), Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar